Publicacions:
 El Español (1810-1814) (1810-1814), diari publicat a Londres, fundat pel periodista espanyol José María Blanco White
 El Español (Madrid) (1835-1837, 1845-1848), diari publicat a Madrid en dues èpoques, a càrrec del periodista espanyol Andrés Borrego
 El Español (setmanari), setmanari publicat durant la dictadura franquista
 El Español (diari digital), diari digital espanyol